Мирное (), село, 
Мурафский сельский совет,
Краснокутский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6323584704. Население по переписи 2001 года составляет 575 (276/299 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Мирное находится на реке Мерчик, в основном на правом берегу,
выше по течению примыкает к селу Шаровка (Богодуховский район),
ниже по течению примыкает к селу Мурафа.
Рядом с селом проходит автомобильная дорога .

История 
 1750 — дата основания.

Объекты социальной сферы 
 Школа.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов. Похоронено 26 воинов.
 Братская могила советских воинов. Похоронено 59 воинов.
 Братская могила советских воинов и партизан. Похоронено 162 воина.

Религия 
 Церковь Евангельских христиан-баптистов.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Краснокутского района (Харьковская область)